Диор:
 Фамилия
 Диор, Джианна (род. 1997) — американская порноактриса.
 Диор, Карен (1967—2004) — американская актриса, певица и писательница.
 Диор, Кианна (род. 1969) — канадская порноактриса.
 Диор, Кристиан (1905—1957) — французский модельер, основатель модного дома Christian Dior.
 Диор, Люсьен (1867—1932) — французский государственный и политический деятель, министр промышленности и торговли Франции (1921—1924).
 Диор, Франсуаза (1932—1993) — французский общественный деятель, известная своими неонацистскими взглядами; племянница модельера К. Диора.

 Имя
Диор — в античной мифологии имя нескольких персонажей: отца Автомедонта; сына Амаринкея: сына бога Эола
Диор — полуэльф, персонаж книг Джона Толкина о Средиземье.
 Лат Диор (1842—1886) — правитель народа Волоф, борец против французских колонизаторов на территории Сенегала.

 Топоним
 Диор — коммуна в департаменте Эндр (Франция).

См. также 
 Диори
 Диора